Эрик Христиан Верлауф (; 2 июля 1781, Копенгаген — 5 июня 1871, там же) — датский историк, библиотекарь и педагог, профессор, ректор Копенгагенского университета. Доктор наук.

Биография 
Норвежского происхождения. Сын капитана торгового судна. В 1802 году с отличием окончил факультет права Копенгагенского университета. Через два года стал доктором философии в области истории.

С 1798 года служил библиотекарем-хранителем читального зала Королевской библиотеки Дании. Работал в стенах этой библиотеки до 1861 года, вторым секретарём — с 1805 года, первым секретарём — с 1814 года, библиотекарем — с 1823 года и главным библиотекарем — с 1829 года. Одновременно, был библиотекарем Копенгагенского университета.

В 1808 году получил ещё одну докторскую степень. С августа 1810 года — доцент университета Копенгагена, читал лекции о скандинавской истории и древностях. В феврале 1812 года стал экстраординарным, а с декабря 1821 года — ординарным профессором истории университета.

В 1836—1837 годах избирался ректором Копенгагенского университета. Во время инаугурации нового здания университета выступил впервые с речью на датском языке (до того все выступления проводились только на латинском языке).

Работал в альма матер до ухода на пенсию в декабре 1867 года.

Научная деятельность 
Служа при Королевской копенгагенской библиотеке, занимался изучением скандинавских языков и исландских памятников древности.

Издал собрание национальных песен «Vatnsdaela saga ok sagan af fineboga hinum rama» (Копенгаген, 1812), вместе с  подготовил тома IV—VI «Круга земного» (Heimskringla) Снорри Стурлусона (Копенгаген, 1813—1826), вместе с  — восьмой том «Scriptores rerum danicarum» (Копенгаген, 1834). Опубликовал книги «Anecdoton, historiam Sverreri, regis Norvegiae, illustrans» (Копенгаген, 1815); «Очерк истории датского языка в герцогстве Шлезвиг» (; Копенгаген, 1819); «Symbolae ad geographiam medii aevi ex monumentis islandicis editae» (Копенгаген, 1821).

Награды 
 Большой крест Ордена Данеброг (1855)
 Командор 1-го класса Ордена Данеброг (1841)
 Член Королевского Датского общества истории Отечества (с 1806)
 Член института Арни Магнуссона (с 1812)
 Член Датской королевской академии наук (с 1820)
 Действительный член Шведской королевской академии словесности (с 1830)
 Советник юстиции (с 1818)
 Тайный советник (с 1836)

Ссылки 
 
 Werlauff, Erich Christian

Преподаватели Копенгагенского университета
Выпускники Копенгагенского университета
Историки Дании
Библиотекари Дании
Историки XIX века
Доктора наук
Ректоры Копенгагенского университета
Члены Датской королевской академии наук
Члены Шведской королевской академии словесности